Семён Семёнович Клебанов (21 июля 1914, Гомель, Российская империя — после 1982) — советский писатель, корреспондент, редактор и сценарист.

Биография 
Родился 21 июля 1914 года в Гомеле в еврейской семье. С детства увлёкся литературным самообразованием, и поэтому после окончания средней школы работал корреспондентом, а затем и редактором в ряде газет и журналов. В 1941 году в связи с началом ВОВ ушёл добровольцем на фронт и прошёл всю войну. После демобилизации всерьёз захотел связать свою жизнь с кинематографом путём написания сценариев. В 1953 году вошёл в состав Киностудии имени Горького в качестве редактора.

Был ответственным секретарем «Литературной газеты», заместителем редактора журнала «Смена». В 1965 году С. Клебанов получил диплом участника конкурса на лучшие радиопередачи, посвященные 20-летию Победы Советского Союза над фашистской Германией (за репортаж с Красной площади во время парада). Лауреат Всесоюзного конкурса на лучший сценарий на современную тему к 40-летию Советской власти.

Семья 
 Жена — Лилия Яковлевна Клебанова. 
 Сын — кинооператор Игорь Семёнович Клебанов.

Книги 
 Особое мнение: Пьеса в 4-х д., 7-ми карт. / С. Клебанов и А. Марьямов. М.: Искусство, 1950. — 139 с.; М.: Искусство, 1951. — 96 с
 Севастопольская тетрадь: короткие рассказы. М.: Знание, 1966. — 126 с.
 Тайна моего города: документальные рассказы. М.: Советская Россия, 1968. — 328 с.
 Спроси себя: повесть. М.: Молодая гвардия, 1976. — 191 с.
 Тайна моего города. М.: Изд-во ДОСААФ, 1982. — 157 с.
 Прозрение: повести. М.: Молодая гвардия, 1984. — 352 с.
 Совершенно секретно: новеллы. М.: Правда, 1985. — 46 с.
 Настроение на завтра: роман и повести. М.: Советский писатель, 1987. — 487 с.

Фильмография

Сценарист 
 1956 — За власть Советов! (оригинальный текст — Валентин Катаев)
 1960 — Леон Гаррос ищет друга
 1976 — Спроси себя — по одноимённой повести

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография .

Родившиеся в Гомеле
Редакторы СССР
Сценаристы СССР
Журналисты СССР
Писатели СССР
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века